Übersteuern steht für:

 eine Art von Lenkverhalten, siehe Übersteuern (Fahrzeug)
 das Anlegen übergroßer Eingangssignale, siehe Übersteuern (Signalverarbeitung)